Chernenko, Tchernenko:
 Albert Tchernenko, um filósofo russo
 Konstantin Chernenko, Presidente do Soviete Supremo da URSS